Lansky steht für:

 Originaltitel von Meyer Lansky – Amerikanisches Roulette, US-amerikanischer Spielfilm von John McNaughton (1999)
 Originaltitel von Lansky – Der Pate von Las Vegas, US-amerikanischer Spielfilm von Eytan Rockaway (2021)

Lansky, Lánský oder Lanský ist der Familienname folgender Personen:

 August Lansky (1818–1897), deutscher Lehrer
 Egon Lánský († 2013), tschechischer Journalist und Politiker
 Gabriel Lansky (* 1955), österreichischer Rechtsanwalt
 Greg Lansky (* 1982), französisch-amerikanischer Pornoproduzent
 Jiří Lanský (1933–2017), tschechoslowakischer Hochspringer
 Meyer Lansky (1902–1983), US-amerikanischer Mobster
 Miloš Lánský (1926–2005), tschechischer Informatiker
 Nicolas Lansky (1939–2008), deutscher Schauspieler
 Ralph Lansky (* 1931), deutscher Rechtswissenschaftler und Bibliothekar

Siehe auch:
 Lanskoi
 Lánský potok